Череп Гурлін-Цав — це скам'янілість хижого метатеріану без назви з треку Гурлін Цав (що представляє річкові відкладення) з формації Немегт у Монголії. Цей екземпляр, що складається з єдиного напівповного черепа, є примітним щодо еволюції та систематики Metatheria загалом, і, отже, майже повсюдний у філогенетичному аналізі цієї групи.

Класифікація 
Спочатку цей екземпляр був віднесений до Deltatheroida, клади м'ясоїдних метатерій, досить поширених у крейдяному періоді Азії. Однак одне дослідження, проведене Гільєрмо Руж’є, виявило, що у нього відсутні синапоморфії цієї групи, і натомість він більше нагадує американських стагодонтидів.

Пізніші філогенетичні дослідження справді виявили, що цей зразок ближчий до лінії сумчастих, ніж до дельтатероїдів. Однак замість того, щоб бути близьким до стагодонтидів, череп Гурліна Цава зазвичай групується за межами клади, що веде до південноамериканських метатерій (і, отже, до сумчастих). Це майже завжди зовнішня група спарассодонтів.

Нещодавно було виявлено, що він групується зі спарассодонтами та іншими несумчастими метатеріями палеоцену з Південної Америки. Він і ці таксони належать до групи, незалежної не лише від Deltatheroida, але й від північноамериканської клади, де гніздяться справжні сумчасті, а також стагодонтиди.

Примітки 

Ссавці крейдяного періоду